Barreiro peut désigner :

Toponymes

Brésil 
Barreiro est un des 69 quartiers de la ville de Belém, située dans l'État du Pará ;
 São José do Barreiro  est une municipalité de l'État de São Paulo

Portugal 
Barreiro est une ville et municipalité située dans le district de Setúbal ;
Barreiro est une freguesia qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus.

Personnalités 
 José María Barreiro est un militaire espagnol du .

Voir aussi
Page d'homonymie Barreiros.

Homonymie de toponyme